Metartjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Värmland 
Metartjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,

Ångermanland 
Metartjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,5 ha)

Västerbotten 
Metartjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Metartjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724548-169220), sjö i Skellefteå kommun,  (12,2 ha)
Metartjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725132-169546), sjö i Skellefteå kommun, 
Metartjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Metartjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725850-166524), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,69 ha)
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726266-165862), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726330-166214), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,61 ha)
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726559-167200), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728559-170155), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Metartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729128-169244), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,46 ha)
Metartjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (8,27 ha)
Nedre Metartjärnen, sjö i Storumans kommun,  (5,41 ha)
Övre Metartjärnen, sjö i Storumans kommun,  (6,62 ha)

Se även 
Mettjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn